Osoby o tym nazwisku:
 Alain Lebas – francuski kajakarz, olimpijczyk
 Julien Lebas – francuski lekkoatleta